Шандра севанская () — многолетнее растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается в Закавказье. Эндемик. Описан из Армении, с озера Севан.

Растёт по степным горным склонам.

Ботаническое описание 
Корневище изогнутое, с многочисленными тонкими корешками.

Стебли высотой 20—40 см, многочисленные, изогнутые, пурпуровые.

Нижние листья яйцевидные, тупозубчатые, длиной 2,5—3 см, шириной 1,5—2 см, на довольно длинных черешках; прицветные — яйцевидно-эллиптические, крупно зубчатые, к основанию суженные, коротко черешковые или сидячие, сверху светло-зелёные, снизу морщинистые.

Соцветие из многочисленных ложных 10—12-цветковых мутовок; прицветники шиловидные, прямые, почти равны чашечке; чашечка с пятью прямыми шиловидными зубцами, в 3—4 раза короче трубки; венчик лиловый, сильно выдающийся из чашечки.

Орешки обратнояйцевидные, тёмно-бурые, мелко бугорчатые.

Классификация 
Вид Шандра севанская входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Яснотковые
Флора Азии